Крутівська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Крутівська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район